Церковь Святого Михаила Архангела () — римско-католическая приходская церковь, расположенная на западе города Монро, штат Мичиган — рядом с рекой. Приход, составляющий 1200 семей и относящийся к архиепархии Детройта, был основан в 1852 году — сегодняшнее здание было построено в 1866—1867 годах.

История и описание

См. также 
 Исторический район «Олд Вилладж» в Монро

Примечания

Литература 
 
 Michael G. Roehrig, Partners in Faith: 150 Years of Saint Michael the Archangel Catholic Church.

Ссылки 

Храмы, построенные в XIX веке
Католические храмы США
Культовые сооружения Мичигана
Монро (округ, Мичиган)